Vitgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vitgölen (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Vitgölen (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Vitgöl, sjö i Lessebo kommun, 
Vitgölen, Småland, sjö i Gnosjö kommun,  (3,3 ha)
Vitgölen, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun, 
Vitgölen (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Vitgölen (Västra Hargs socken, Östergötland), sjö i Mjölby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn